| mål         = {{#expr:
 28 +
 54 +
 12}}
| publik      = 
| flest mål   =  Joana Houplin (8 mål)
| bästspelare = 
| medalj1     = 
| medalj1text =  (1:a titeln) 
| medalj2     = 
| medalj2text = 
| medalj3     = 
| medalj3text = 
| medalj4     = Fyra
| medalj4text = 
| föregående  = 2012 Vietnam
| följande    = 2015 Vietnam
}}
Sydostasiatiska mästerskapet i fotboll för damer 2013 var det 7:e sydostasiatiska mästerskapet för damer och avgjordes mellan 9 och 22 september 2013 i Burma. Turneringen vanns av  före  och .

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Källor
Aseanfootball.org

2013
2013 i Myanmar
Fotbollsåret 2013
Internationella sportevenemang i Myanmar